José Canalejas (Ferrol, 1854 - Madrid, 1912), advocat i polític espanyol.
 Asesinato y entierro de don José Canalejas, curtmetratge del 1912 dirigit per Enrique Blanco i Adelardo Fernández Arias.
 Geografia:
 Canalejas del Arroyo, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
 Canalejas de Peñafiel, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.